Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Polizeiserie Notruf Hafenkante, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasste bis März 2023 insgesamt 17 Staffeln mit 431 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Anmerkungen

Weblinks 
 

Notrufhafenkanteepisoden